Tom Browning peut faire référence à :

Tom Browning (1960-2022), joueur de baseball,
Tom Browning (1920-1998), entomologiste australien.